
Molekulska formula -{C27H31NO4}- se može odnositi na:

 -{N}--fenetil-14-etoksimetopon
 14-Fenilpropoksimetopon